Het wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 2008 was de tweede ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2008. De races werden verreden op 2 maart 2008 op het Phillip Island Grand Prix Circuit op Phillip Island, Australië.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2008
Phillip Island